est un nom porté par plusieurs souverains européens.

  dit le Hutin (1289-1316), roi de France de 1314 à 1316 ;
 , duc de Bavière-Landshut de 1516 à 1545 ;
  (1753-1830), landgrave de Hesse-Darmstadt de 1790 à 1806 puis grand-duc de Hesse et sur le Rhin de 1806 à 1830 sous le nom de  de Hesse.

Louis 10